Hananel ist der Familienname folgender Personen:

 Ananel (oder Hananel), Hoherpriester im Tempel von Jerusalem
 Chananel ben Chuschiel (Hananel ben Chuschiel), jüdischer Gelehrter an der Wende vom 10. zum 11. nachchristlichen Jahrhundert (gest. um 1055)